Эндр ():

 Эндр (департамент) — департамент в центральной части Франции.
 Эндр (Атлантическая Луара) — коммуна во Франции в департаменте Атлантическая Луара.
 Эндр (река) — река во Франции, один из притоков реки Луары.
 Эндр и Луара — департамент в центральной части Франции.